Plagioporus är ett släkte av plattmaskar. Plagioporus ingår i familjen Opecoelidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Sugmaskar
Plagioporus